Корията може да се отнася за:

 Корията – село в България, община Севлиево
 Корията (вилает Лозенград) – село в Турция
 Корията – защитена местност в Западните Родопи

Вижте също 
 Кория